Geografia: hi ha diferents entitats que comparteixen el mateix topònim.
 L'antiga ciutat d'Empúries, fundada pels grecs a l'Alt Empordà.
 L'antic comtat d'Empúries, que s'estenia per l'actual Empordà.
 L'antic bisbat d'Empúries, que s'estenia per l'actual Empordà.
Castelló d'Empúries, municipi de l'Alt Empordà.
Sant Martí d'Empúries, poble del municipi de l'Escala, a l'Alt Empordà.
 Literatura: L'Editorial Empúries.